Jan Andersson (ur. 1947) – szwedzki polityk
 Jan Andersson (ur. 1955) – szwedzki żołnierz, generał
 Jan Andersson (ur. 1955) – szwedzki żużlowiec
 Jan Inge Andersson (ur. 1960) – szwedzki piłkarz
 Janne Andersson, wł. Jan Olof Andersson (ur. 1962) – szwedzki piłkarz i trener
 Jan Andersson (ur. 1965) – szwedzki piłkarz